Con el nombre de Manuel Bustos se puede hacer referencia a:

Manuel Bustos, político y sindicalista chileno.
Manuel Bustos Garrido, político socialista español, exalcalde de Sabadell.
Manuel Bustos Lozano, político español.
Manuel Vicente Bustos, político argentino.